

Toponyme 

 Holstein, une région du nord de l'Allemagne qui a donné son nom :
 au duché de Holstein (jusqu'en 1867),
 à la Province du Schleswig-Holstein (de 1867 à 1949),
 à l'actuel land de Schleswig-Holstein (depuis 1949) ;
 Holstein, une ville de l'Iowa aux États-Unis ;
 Holstein, une ville du Nebraska aux États-Unis ;
 New Holstein, une ville du Wisconsin ;
 , une ville de l'Ontario au Canada.

Patronyme 

famille
 famille von Holstein ;
 famille Staël von Holstein ;

personnalités
 Denise Holstein (née en 1927), survivante française d’Auschwitz ; 
 Franz von Holstein (1826-1878), compositeur allemand ;
 Friedrich von Holstein (1837-1909), diplomate allemand ;
 Ingeborg de Holstein (1396-1465), abbesse de l'Abbaye de Vadstena ;
 Jean-Paul Holstein (1939-), compositeur français.

Autres 
 Panzerdivision Holstein, une division blindée allemande de la Seconde Guerre mondiale
 Holstein, une race bovine
 Holstein, une race équine

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme germanique